Kahle ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kahle (1876–1915), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Anna von Kahle (1843–1920), deutsche Bildhauerin
 Bernhard Kahle (1861–1910), deutscher Germanist und Skandinavist

 Brewster Kahle (* 1960), US-amerikanischer Informatiker
 Egbert Kahle (* 1943), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

 Georg Kahle (1829–1895), deutscher lutherischer Theologe
 Gitta Kahle (* 1963), deutsche Jazzmusikerin
 Günter Kahle (1927–2003), deutscher Historiker
 Hans Kahle (1899–1947), deutscher Offizier
 Hans-Gert Kahle (* 1944), Professor für Geodäsie und Photogrammetrie an der ETH Zürich
 Hans Hermann Kahle (1920–2003), deutscher Diplomat und Botschafter, Generalsekretär des Goethe-Instituts
 Hermann Kahle (1829–1887), deutscher pädagogischer Schriftsteller, Theologe und Lehrer
 Holger Kahle (* 1966), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Hugo Werner-Kahle (1882–1961), deutscher Schauspieler
 James A. Kahle (* um 1962), US-amerikanischer Computer-Architekt
 Janko Kahle (* 1974), deutscher Schauspieler
 Johann Justus Kahle (1668–1731), deutscher Organist und Komponist
 Julia Kahle-Hausmann (* 1971), deutsche Politikerin (SPD), MdL NRW
 Ludwig Martin Kahle (1712–1775), deutscher Rechtswissenschaftler, Philosoph und Hochschullehrer
 Manon Kahle (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Marcel Kahle (* 1993), deutscher Eishockeyspieler
 Maria Kahle (1891–1975), deutsche Schriftstellerin

 Matthias Kahle (* 1969), deutscher Rallyefahrer
 Paul Kahle  (1875–1964), deutscher Orientalist
 Richard Kahle (1842–1916), deutscher Schauspieler
 Rudolf Christian Heinrich Kahle (1756–1843), deutscher Jurist und Bürgermeister in Schwerin
 Sigrid Kahle (1928–2013), schwedische Journalistin und Autorin
 Walther Kahle (1879–1949), deutscher Fachautor für Zoologie
 Wolfgang Kahle (* 1925), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Kahl
 Kale
 der Kahle